Łopiennik Górny peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Łopiennik Górny, une gmina dans le powiat de Krasnystaw
 Łopiennik Górny, un village, chef-lieu de la gmina de même nom